Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Ethan Allen, nach Ethan Allen, einem US-amerikanischen Freiheitskämpfer:

 USS Ethan Allen (1859), eine Bark, in Dienst von 1861 bis 1865
 USS Ethan Allen (SSBN-608), ein U-Boot und Typschiff der Ethan-Allen-Klasse, in Dienst von 1961 bis 1983

Ethan Allen
Ethan Allen